Ez a szócikk Lipcse város mellékcikke

¹ Népszámlálás

Korosztály szerint (2006)

Lipcse